Степа́н Анаста́сович Микоя́н (; 12 июля 1922, Тифлис, ГрССР, ЗСФСР — 24 марта 2017, Москва, Россия) — советский лётчик-испытатель. Герой Советского Союза (1975). Генерал-лейтенант авиации. Заслуженный лётчик-испытатель СССР. Кандидат технических наук. Старший сын партийного и государственного деятеля Анастаса Ивановича Микояна. Киноактер.

Биография 
Родился в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). Армянин.

Вместе со своим другом Тимуром Фрунзе поступил в Качинскую военную авиационную школу пилотов в Крыму в августе 1940 года. Окончил её 3 сентября 1941 года в городе Красный Кут Саратовской области, куда эвакуировали училище. В том же году он переучился на истребитель Як-1, и в декабре был направлен в истребительный авиаполк, оборонявший Москву.

16 января 1942 года Микоян был сбит по ошибке советским лётчиком М. А. Родионовым. Ему удалось посадить горящую машину, после этого он попал в медсанбат с ожогом 3-й степени рук, лица, левой ноги и коленного сустава правой ноги.

Через полгода получил назначение под Сталинград, а затем на Северо-Западный фронт.

К октябрю 1942 года выполнил 14 боевых вылетов. Провёл 3 воздушных боя, в составе группы сбил 6 самолётов противника. В ноябре 1942 года капитан Микоян награждён орденом Красного Знамени за 14 боевых вылетов в декабре 1941 года — январе 1942 года, 3 воздушных боя и 6 сбитых самолётов противника в группе.

Член ВКП(б) с 1943 года.

В августе 1944 года командир звена 12-го гвардейского истребительного авиаполка гвардии капитан Степан Микоян награждён орденом Красной Звезды за выполнение 7 вылетов на сопровождение особо важных вылетов и литерных поездов Новикова, Жукова, Воронова, Мерецкова, Попова.

В июне 1945 года женился на Элеоноре Лозовской, дочери лётчика-испытателя Петра Ивановича Лозовского, погибшего в 1932 году.

С 1945 по 1951 год — слушатель инженерного факультета Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н. Е. Жуковского. После окончания работал в Научно-испытательном институте ВВС.

В течение 23 лет испытывал боевые самолёты истребительных ОКБ Микояна, Сухого и Яковлева, ему было присвоено звание «Заслуженный лётчик-испытатель СССР», 3 апреля 1975 года за проведение государственных испытаний МиГ-25 удостоен звания Героя Советского Союза.

Являлся первым заместителем начальника НИИ ВВС. Освоил 102 типа летательных аппаратов и налетал около 3,5 тысяч часов. С апреля 1978 года — заместитель главного конструктора московского НПО «Молния» по лётным испытаниям. В космическом полёте «Бурана» отвечал за управление кораблём на участке снижения и посадки.

17 декабря 2012 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 2406-р была присуждена премия за значительный вклад в развитие Военно-воздушных сил в области испытания и исследования вооружения, военной и специальной техники Военно-воздушных сил, способствовавшие прогрессу отечественной авиации и средств противовоздушной обороны.

В двух фильмах «Битва за Москву» и «Сталинград» сыграл своего отца, Анастаса Ивановича Микояна.

Урна с прахом захоронена на Новодевичьем кладбище в семейном захоронении.

Семья 

 Супруга — Микоян (Лозовская) Элеонора Петровна (1922—2009), журналист, филолог
 Сын — Микоян Владимир Степанович (род. 1946), биофизик
 Дочь — Микоян Ашхен Степановна (род. 1949), филолог, кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языкознания филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

 Сын — Микоян, Александр Степанович (род. 1952), музыкант, автогонщик
 Внуки:

 Александр (род. 1972), математик
 Юлия (род. 1972), историк
 Дмитрий (род. 1976)
 Кирилл (род. 1995)
 Антон (род. 1996)
 Правнучка Александра (род. 1992)

Награды и звания 
 Герой Советского Союза (1975)
 орден Ленина (1975)
 орден Красного Знамени (1942)
 орден Отечественной войны I степени (1985)
 четыре ордена Красной Звезды (22.8.1944, 30.12.1956, 29.04.1957, 24.11.1966)
 медаль «За боевые заслуги»
 медаль «За оборону Москвы»
 медаль «За оборону Сталинграда»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 другие медали
 почётный член .
 звание «Почётный гражданин города Ахтубинск Астраханской области» (2010)
 почётное звание «Заслуженный лётчик-испытатель СССР» (1964)
 воинское звание: Генерал-лейтенант авиации
 лауреат премии Правительства Российской Федерации за значительный вклад в развитие Военно-воздушных сил (17 декабря 2012) — за испытания и исследования вооружения, военной и специальной техники Военно-воздушных сил, способствовавшие прогрессу отечественной авиации и средств противовоздушной обороны

Фильмография 
  — Битва за Москву — А. И. Микоян
  — Смысл жизни
  — Сталинград — А. И. Микоян
  — Старик и небо

Сочинения 
 Практическая аэродинамика манёвренных самолётов: Учебник для лётного состава (в соавт.) / Под общей редакцией д. т. н. Н. М. Лысенкосо. — : Воениздат, 1977.
 Микоян С. А., Корбут А. Г. Заход на посадку по приборам. — : Воениздат, 1979.
 Воспоминания лётчика-испытателя. — , 2002. - ISBN: 5-93848-006-х
 Микоян С. А. Мы — дети войны. — : Яуза, Эксмо, 2006. — ISBN 5-699-18874-6.

Публикации и интервью 
 Интервью С. А. Микояна.

Примечания

Литература 
 
 Казарян А. В. Война, люди, судьбы. — Кн. IV. — , 1984.

Ссылки 
 
 С. А. Микоян на сайте www.biograph.ru
 Некролог в газете «Красная звезда»

Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Кандидаты технических наук
Лётчики Великой Отечественной войны
Военнослужащие Государственного лётно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова
Персоналии:Ахтубинск
Похороненные на Новодевичьем кладбище